A magyar férfi vízilabdakupa 1972-es kiírását az Egri Dózsa nyerte meg.

Eredmények

1. forduló 
1972. június 1. és 30. között.

Nyolcaddöntők 
Hivatalos játéknapok: szeptember 23-24.

Negyeddöntők 
Hivatalos játéknap: 1972. szeptember 29.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Az Eger játékosai: Rüll Csaba, Lutter István, Pócsik Dénes, Katona József, Bolya László, Regős László, Olajos László, Kelemen Attila, Kácsor László, Krajcsovics Csaba, Patkó József, Edző: Pócsik Dénes

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda